Governo Mauroy può riferirsi a tre governi della Quinta Repubblica francese guidati da Pierre Mauroy:
Governo Mauroy I, in carica dal 22 maggio al 23 giugno 1981;
Governo Mauroy II, in carica dal  23  giugno 1981  al 23 marzo 1983;
Governo Mauroy III, in carica dal 23  marzo 1983  al 17 luglio 1984.